In dieser Liste der Gemeinden in Umbrien sind alle Orte in den Provinzen Perugia (PG), und Terni (TR) der Verwaltungsregion Umbrien der Republik Italien aufgeführt.

Der Stand der Einwohnerzahlen ist der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Umbrien
!